Bruyn est un nom de famille néerlandophone qui renvoie à une personne aux cheveux bruns. C'est également un dérivé de l'anthroponyme germanique «  ». C'est un patronyme courant aux Pays-Bas ( en 2007) et en Belgique flamande. 

Il existe plusieurs variantes :
 , De Bruine, 
 , De Bruijne, 
 , , 
 De Brun, De Brune, De Brunne,
 Broen, de Broen

Équivalent(s) 
 Français :

Patronyme 

 .

Notes et références 

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand